Павутина — секрет павутинних залоз, який незабаром після виділення застигає у формі нитей.  Павутину здатні виділяти представники ряду груп паукоподібних (павуки, ложноскорпіони, деякі кліщі) і губоногі багатоніжки.

Інформаційні технології
 Всесвітня павутина
 Семантична павутина

Мистецтво
 Павутиння Шарлотти